Trnova est un toponyme qui peut désigner :

Trnova, un village de la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Trnova, un village de la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Trnova, un village de la municipalité de Dubrovačko primorje, comitat de Dubrovnik-Neretva.

Voir aussi